ZFV steht für:
 ZFV-Unternehmungen (bis 2002 Zürcher Frauenverein für alkoholfreie Wirtschaften), eine Gastronomiegruppe mit eigenen und im Auftrag dritter geführten Betrieben, Sitz in Zürich, Schweiz
 Philadelphia 30th Street Station (IATA-Code)

ZfV steht für:
 Zeitschrift für Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaften, eine Zeitschrift zum deutschen Verwaltungsrecht, siehe Die Verwaltung
 Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, eine Zeitschrift, in der einzel- und gesamtwirtschaftliche Fragestellungen des Verkehrswesens auf Basis wirtschaftswissenschaftlicher Methoden veröffentlicht wird
 Zeitschrift für Verwaltung, eine Zeitschrift, die über aktuelle Fragen des österreichischen Verwaltungsrechts und zu verwaltungsrelevanten Entscheidungen berichtet

zfv steht für:
 zfv – Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement (früher: Zeitschrift für Vermessungswesen), eine technisch-wissenschaftliche Fachzeitschrift

Abkürzung